Frantic – film w reżyserii Romana Polańskiego 
 Frantic – singel zespołu Metallica